Río Magdalena bezeichnet folgende Flüsse:

 Río Magdalena, Fluss in Kolumbien
 Río Magdalena (Río Huallaga), Fluss in Peru
 Rio Magdalena (Sonora), auch Río Concepción, Fluss in Mexiko
 Río Magdalena (Distrito Federal), Fluss in Mexiko